Satrapi bezeichnet:

 (308197) Satrapi, ein Asteroid des inneren Hauptgürtels

Satrapi ist der Familienname folgender Personen:

 Marjane Satrapi (* 1969), iranisch-französische Comikzeichnerin, Illustratorin und Filmemacherin